Вильгельм VI:
 Вильгельм VI Монферратский (ок. 1170—1225) — маркгаф Монферратский с 1207 года.
 Вильгельм VI (граф Голландии) (1365—1417) — граф Голландии и граф Зеландии с 1404 года.
 Вильгельм VI (ландграф Гессен-Касселя) (1629—1663) — ландграф Гессен-Касселя с 1637 года. См. также 
 Гильом VI